Franciszek Bronisław Mickiewicz (1796–1862) – brat Adama Mickiewicza, powstaniec;
 Franciszek Mickiewicz (ur. 1961) – ksiądz pallotyn, pisarz, profesor nadzwyczajny dr hab. teologii biblijnej, wykładowca akademicki;